Ex chiesa di San Giuseppe ad Asti
Ex chiesa di San Giuseppe a Pellegrino Parmense

Pagine correlate 
Chiesa di San Giuseppe